Сен-Мартен-де-Ре () — кантон во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта. Департамент кантона — Шаранта Приморская. Входит в состав округа Ла-Рошель. Население кантона на 2006 год составляло 13 021 человек.

Код INSEE кантона 1730. Всего в кантон Сен-Мартен-де-Ре входят 5 коммун, из них главной коммуной является Сен-Мартен-де-Ре.

Коммуны кантона 

 Ла-Флот — население 2907 чел.
 Ле-Буа-Плаж-ан-Ре — население 2293 чел.
 Ривду-Плаж — население 2197 чел.
 Сент-Мари-де-Ре — население 3027 чел.
 Сен-Мартен-де-Ре — население 2597 чел.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Национальный институт статистики 

Кантоны департамента Приморская Шаранта